Hidden Treasures é um EP da banda de heavy metal americana Megadeth, lançado em 18 de Julho de 1995. Todas as músicas feitas nesse álbum eram especiais, ou temas de programas.

Faixas

"No More Mr. Nice Guy" (Alice Cooper, Michael Bruce) - 3:02
banda sonora do filme Shocker
"Breakpoint" (Dave Mustaine, David Ellefson, Nick Menza) – 3:29 
banda sonora de Super Mario Bros.
"Go to Hell" (Dave Mustaine, Marty Friedman, David Ellefson, Nick Menza) – 4:36 
banda sonora de Bill & Ted's Bogus Journey
"Angry Again" (Dave Mustaine) – 3:47 
banda sonora de Last Action Hero
"99 Ways to Die" (Dave Mustaine) – 3:58 
compilação de The Beavis and Butt-head Experience
"Paranoid" (Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward) – 2:32 
compilação de Nativity in Black
"Diadems" (Mustaine) – 3:56 
banda sonora de Tales from the Crypt Presents Demon Knight
"Problems" (Johnny Rotten, Steve Jones, Glen Matlock, Paul Cook) – 3:57 
promo de À Tout le Monde

Componentes

 Dave Mustaine  - Vocal/Guitarra
 Marty Friedman  - Guitarra
 David Ellefson - Baixo
 Nick Menza   - Bateria

EP de 1995
Álbuns de Megadeth
Álbuns de thrash metal